Ragab, Rağab oder Radschab steht für:
 Mohamed Ragab (* 1974), libyscher Fußballschiedsrichter
 Salah Ragab (1935–2008), ägyptischer Militärmusiker
 Radschab, , der siebte Monat des islamischen Mondjahrs